MJJ steht für:
 MJJ Music, US-amerikanisches, von Michael Jackson gegründetes, Plattenlabel von Sony Music Entertainment
 Moki Airport (IATA-Code), Flugplatz von Moki (Papua-Neuguinea), Madang Province, Papua-Neuguinea

mjj steht für:
 Mawak (ISO-639-3-Code), Papuasprache in Madang Province, Papua-Neuguinea

Abkürzung